Le tournoi de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 500 Series, s'est disputée du 23 au .

Faits marquants 
 En tant que lucky loser grâce au forfait de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, le jeune Croate de 18 ans Borna Ćorić profite de son tableau ouvert et crée la sensation en quart de finale en battant sèchement le Britannique Andy Murray, troisième mondial. Il s'agit de sa deuxième victoire sur un membre du top 5 après Rafael Nadal à Bâle en . Il est ensuite éliminé aux portes de la finale par le numéro deux mondial et futur vainqueur du tournoi, Roger Federer.
 Roger Federer remporte le tournoi en simple pour la  face au  mondial Novak Djokovic en finale. Il remporte son  ATP en s'imposant pour la  contre le Serbe en 37 confrontations.
 En double, la paire Rohan Bopanna - Daniel Nestor s'impose en finale face à Aisam-Ul-Haq Qureshi et Nenad Zimonjić. Il s'agit de leur  ensemble, du  en double pour l'Indien et du  pour le Canadien, alors que les finalistes s'inclinent respectivement pour la  et la  en finale.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2015) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Dubai
Sport aux Émirats arabes unis en 2015
Tennis en février 2015